Albert Ellis peut désigner :
 Albert Ellis (1913-2007), psychologue américain, créateur de la thérapie rationnelle-émotive ;
 Albert Fuller Ellis (1869-1951), analyste et prospecteur australien.